Moneymaker (eng. Geldmacher) bezeichnet

 Moneymaker (Film), Kurzfilm von Bijan Benjamin
 umgangssprachlich einen Spitzenverdiener bzw. jemanden, der mit verhältnismäßig geringem Aufwand sehr viel Geld verdient.
 Money Maker, Spielshow des ORF

Moneymaker ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Moneymaker (* 1975), US-amerikanischer Pokerspieler
 Heidi Moneymaker (* 1978), US-amerikanische Stuntfrau